Cafelandensi – abitanti di Cafelândia (Paraná)
Cafelandensi – abitanti di Cafelândia (San Paolo)